Acquamarina può riferirsi a:

 acquamarina, varietà di berillo
 acquamarina, colore di tonalità azzurra derivato dal minerale di cui sopra